Городская дума — представительный орган местного самоуправления на уровне города в России в 1785-1918 и с 1993 года, а также в городах республиканского подчинения Латвии, а до вступления в силу нового административно-территориального деления в 2009 году — во всех городах Латвии. Также городской думой называется законодательный орган государственной власти города федерального значения Москва.

В Российской империи 
Возникла в России на основании данной 21 апреля 1785 года императрицей Екатериной II «Грамоты на права и выгоды городам Российской империи», которая предусматривала создание сословной «Общей городской думы». Общая дума избирала исполнительный орган, «шестигласную думу», состоявшую из городского головы и шести гласных, по одному из шести «разрядов» городских обывателей.

Павел I упразднил название городская дума, заменив названием на прусский манер ратгауз. В 1802 году Александр I вновь восстановил их названия, но в течение первой половины XIX века думы в городах России постепенно прекратили свое существование.

В феврале 1846 года императором Николаем I было утверждено новое городовое положение, призванное для начала улучшить систему органов местного управления в Санкт-Петербурге, а затем и во всей империи. Для представительства в думе было установлено деление на пять сословий:
 потомственные дворяне, имеющие в городах недвижимое имущество или прикосновенные к хозяйственной городской жизни;
 личные дворяне и разночинцы, то есть главным образом чиновники, а также ученые, художники, артисты и другие лица, не имевшие ни личного дворянства, ни почётного гражданства, но имеющие с ними равные права;
 купцы;
 мещане;
 цеховые ремесленники, не принадлежащие к мещанам. К городскому обществу причислены иногородние лица, занимающиеся в столице торговлей, промыслами и ремеслами.

Каждое сословие должно было избирать в Санкт-Петербургскую думу от 100 до 150 представителей, впоследствии общий размер столичной городской думы был сокращен до 250 человек.

В первые 14 лет действия нового городового положения общая Дума в Санкт-Петербурге собиралась только 17 раз, любой вопрос, даже собрание Думы требовал согласования генерал-губернатора. Система городского управления в России продолжала пребывать в упадке. В марте 1862 года император Александр II повелел «безотлагательно приступить к улучшению общественного управления во всех городах империи»: 20 марта он утвердил «Положение об общественном управлении города Москвы», закреплявшее новые принципы проведения выборов, организации и работы Думы. Кроме Санкт-Петербурга и Москвы городские думы появились в 1860-х годах также в Одессе и Тифлисе.

Городская реформа Александра II проводилась на основании «Городового положения 16 июня 1870 года», по которому в Российской империи были введены думы, как бессословные органы городского самоуправления, избиравшиеся раз в 4 года горожанами-плательщиками налогов, имевшими определённый имущественный ценз (в небольших городах империи использовалось также упрощённое городское управление без городской думы).

Современное состояние 
В 1991 году был принят российский закон «О местном самоуправлении в РСФСР» (от 6 июля 1991 г. № 1550-I), который фактически разрешил создание вместо городских советов народных депутатов городских дум. В 2003 году был принят новый федеральный закон («Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ), в соответствии с которым в исключительной компетенции городской думы находятся: 
 принятие устава города и внесение в него изменений и дополнений;
 утверждение городского бюджета и отчета о его исполнении;
 установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии с федеральным законодательством;
 принятие планов и программ развития города, утверждение отчетов об их исполнении;
 определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности;
 определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий и учреждений, а также об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений;
 определение порядка участия города в организациях межмуниципального сотрудничества;
 определение порядка материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления;
 контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения.

См. также 
 Городская управа
 Городской совет
 Сельсовет
 Ратуша
 Ратгауз (Россия)

Ссылки 
 Федеральный закон Российской Федерации «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ (эл. вариант ).

Примечания

Литература 
 

Местное самоуправление в Российской империи
Местное самоуправление в Латвии